«Tanagra» puede referirse a:

 Tanagra es una antigua ciudad de Beocia en la que se encontraron unas figurillas de terracota conocidas como tanagras; 
 La deidad griega Tanagra, epónima de la ciudad; 
 La Batalla de Tanagra de 457 a. C.; 
 La Batalla de Tanagra de 426 a. C., ambas ocurridas en la citada ciudad; 
 Tanagra (software) , software de minería de datos; o
 El Club Deportivo Tánagra, equipo de fútbol de Santander, España.